Le elezioni regionali italiane del 1985 si tennero domenica 12 e lunedì 13 maggio.

Riguardarono le 15 regioni a statuto ordinario e si svolsero insieme alle elezioni amministrative.

Riepilogo nazionale

Risultati nelle singole regioni

Eletti: Consiglieri regionali

Note